

Топоніми 

Села:
 Гоголівка — Запорізька область, Веселівський район
 Гоголівка — Запорізька область, Більмацький район

Мистецтво 
 Гоголівка — літературно-мистецький фестиваль, який проводиться у середині квітня в Ніжині